Министерство на околната среда и пространственото планиране на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония.

Министри (1994-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на околната среда и планирането на Северна Македония

Околна среда
Македония